Rich. kan som auktorsförkortning betyda:

 Louis Claude Richard
 Louis Claude Marie Richard

Robotskapade auktorsförkortningar